Everybody Hates You è il quarto album dei Combichrist.

Tracce
CD 1
 This Shit Will Fuck You Up
 Enjoy The Abuse
 Today I Woke To The Rain Of Blood
 I'm Happy Anyway
 Blut Royale
 Who's Your Daddy, Snakegirl?
 Feed Your Anger
 God Bless
 Like To Thank My Buddies
 Happy Fucking Birthday
 This Is My Rifle
 Lying Sack Of Shit
 Without Emotions

CD 2
 The Undertaker
 Red Signal
 Wreckage
 Rubber Toy
 Below
 Fever
 Beneath Every Depth
 The Corps Under My Bed
 Long Gone

Collegamenti esterni 
 

Album di musica elettronica